Љано де Агва има више значења:

 Љано де Агва (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано де Агва (Санта Марија ла Асунсион), насеље у савезној држави Оахака у Мексику